— железнодорожная станция, расположенная в специальном районе Тюо, Токио. Станция обозначена номером S-10. Станция была открыта 21 декабря 1978 года. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

Планировка станции
1 платформа островного типа и 2 пути.

Окрестности станции
Станция расположена под парком Хаматё и рекой Сумида. Окрестности представляю собой смесь небольших офисных и жилых строений. Театр Мэйдзи-Дза находится в к западу от станции. Так же в районе станции расположены:
 штаб квартира компании SSP Co., Ltd. 
 токийский офис компании Kagome Co., Ltd. 
 мосты Син-Охаси и Киёсубаси 
 Chūō Municipal Comprehensive Sports Center
 Chūō Municipal Nihonbashi Junior High School
 Hisamatsu Police Station
 Tokyo Television Center
 Button Museum

Автобусы
Toei Bus: Хисамацутё
 Аки 26 до станции Касай
Edo Bus (Chūō City Community Bus): Хаматё Эки (Мэдзидза маэ)
 Северная петля до муниципалитета района Тюо

Близлежащие станции

Примечания

Ссылки

 Tokyo Metropolitan Bureau of Transportation: Станция Хаматё